

Patronyme 

 Mathias Lauda (né en 1981), pilote automobile autrichien ;
 Niki Lauda (1949-2019), pilote automobile autrichien, père de Mathias.

Titres 

 Lauda, une forme de chant sacré en Italie ;
 Lauda Sion, un poème liturgique chrétien.

Toponymes 

 Lauda, un village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Lauda-Königshofen, une ville allemande du land de Bade-Wurtemberg.

Compagnies aériennes 
 Lauda, une compagnie aérienne à bas prix autrichienne (2018-présent)
 Lauda Air, une compagnie aérienne autrichienne (1978-2013), fondée par Niki Lauda
 Lauda Air Italia, une compagnie aérienne italienne (1990-2005), également fondée par Niki Lauda